Long Sutton (Hampshire)
 Long Sutton (Lincolnshire)
 Long Sutton (Somerset)